Aban puede hacer referencia a:
 Aban, localidad de Rusia.
 Aban, río de Rusia.
 Aban, cráter del planeta Marte.
 Gonzalo Abán, jugador de fútbol argentino.
 San Aban de Magheranoidhe (570-620), santo de Irlanda.
 Aban, dios persa del agua.